

Patronymie
 Horst von Usedom (1906—1970) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie
 Usedom est une île côtière située entre la lagune de Szczecin et la mer Baltique.
 Usedom est une ville d'Allemagne, située dans l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-de-l'Est du land de Mecklembourg-Poméranie.